Airbus CC-150 Polaris является военным самолётом на базе гражданского самолёта Airbus A310-300, переоборудованного для использования преимущественно в качестве дальнемагистрального транспортного самолёта ВВС Канады.

История 
В 1997 году Airbus CC-150 заменил Boeing CC-137 (военный вариант Boeing 707). Первоначально пять переоборудованных самолётов были куплены авиакомпанией , а затем после слияния с Canadian Airlines в 1989 г. перешли к последней. Затем они были выкуплены ВВС Канады. Контракт предусматривал обслуживание самолётов. После покупки Canadian Airlines в 2000 г. Air Canada получила контракт на обслуживание и после реструктуризации поручила обслуживание CC-150 дочерней компании Air Canada Technical Services (ACTS), а затем компании Aveos Fleet Performance. После банкротства последней в 2012 г. правительство Канады заключило временный контракт на обслуживание самолётов с компанией L-3 Communications и объявила тендер на заключение долгосрочного контракта.

Заправщик 

Два из пяти CC-150 были переоборудованы для дозаправки истребителей CF-18, которая стала невозможной после снятия с вооружения заправщиков CC-137, и получили обозначение CC-150T. Переоборудование самолётов является частью программы MRTT (Multi Role Tanker Transport — «многоцелевой заправщик»), начатой по инициативе Luftwaffe и ставшей выгодным вариантом для канадских вооружённых сил.

Канадская армия использовала переоборудованные Lockheed C-130 Hercules (имеющие в ВВС Канады обозначение CC-130H(T)) для обучения пилотов CF-18, однако затем вынуждены были отказаться от такого варианта и полностью положиться на союзников по НАТО в вопросах обеспечения дозаправки в воздухе. Осуществление программы CC-150 MRTT позволило Канаде получить собственные средства дозаправке на случай участия в боевых действиях.

Первый переоборудованный CC-150T закончил приёмочные испытания в мае 2008 года.

Эксплуатация 
Четыре из пяти самолётов были переоборудованы в вариант Combi-Freighter («комбинированный транспортный самолёт») с усиленным полом и боковой погрузочной дверью. Пятый был переделан в VIP-самолёт для правительственных чиновников. Канадские ВВС классифицируют Polaris как стратегический военно-транспортный самолёт. Он способен перевозить грузы и людей на большие расстояния, однако не может садиться на грунтовых аэродромах, что является обычным требованиям к военно-транспортным самолётам. В таких случаях Канадские ВВС используют другие самолёты, такие как C-17 Globemaster.

Все пять CC-150 состоят на вооружении 437-й эскадрильи на базе Канадских ВВС Трентон.

В 2011 году два заправщика CC-150T были задействованы в ходе боевых действий в Ливии.

Варианты 
CC-150
 1 VIP-самолёт
 2 военно-транспортных самолёта
CC-150T
 2 заправщика/военно-транспортных самолёта

Эксплуатанты 

 Королевские военно-воздушные силы Канады

Технические характеристики

См. также 
 Airbus A310
 Airbus A310 MRTT

Примечания 

Международные авиастроительные проекты
Самолёты Airbus Industrie
Самолёты-топливозаправщики
Военно-транспортные самолёты